The Birth of a Nation (1915), een film uit 1915 van regisseur D.W. Griffith
 The Birth of a Nation (2016), een film uit 2016 van regisseur Nate Parker